Mitry ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine de Mitry (1857–1924), französischer Kavallerieoffizier, zuletzt Général de division

Mitry ist Namensbestandteil folgender französischer Gemeinden:
 Leménil-Mitry, im Département Meurthe-et-Moselle
 Mitry-Mory, im Département Seine-et-Marne

Siehe auch:
 Mitri